Die Premjer-Liga 2011/12 war die 20. Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Die Saison war eine Übergangssaison, in der von der Austragung in einem Kalenderjahr auf den in der UEFA üblichen Modus von Spät- bis Frühsommer gewechselt wird und dauerte mehr als ein Jahr (12. März 2011–13. Mai 2012). An die übliche doppelte Meisterschaftsrunde im Jahr 2011 schloss sich eine Phase mit Meisterschafts- und Abstiegsgruppe im Frühjahr 2012 an. Seit der Saison 2012/13 wird die russische Meisterschaft im üblichen Sommerrhythmus der UEFA ausgetragen.

Zenit Sankt Petersburg konnte den Titel von 2010 verteidigen.

Modus 
Nach 30 Spieltagen wurde die Liga in zwei Gruppen mit den acht besten bzw. schlechten Mannschaften unterteilt. Nun spielten die Mannschaften der jeweiligen Gruppen entweder um die Meisterschaft (Gruppe der acht besten Mannschaften) oder gegen den Abstieg (Gruppe der acht schlechten Mannschaften).

Die Platzierung richtete sich primär nach der erreichten Punktezahl, bei Punktgleichstand entscheiden nacheinander die Anzahl der Siege, der direkte Vergleich der punkt- und sieggleichen Teams (nach Punkten, Siegen, Tordifferenz, erzielten Toren und Auswärtstoren), die Tordifferenz, die erzielten Tore und die Auswärtstore. Stellt sich auch dann Gleichstand ein, entscheidet bei für abstiegs-, meisterschafts und europapokalqualifaktionsentscheidenden Fragen ein Entscheidungsspiel, ansonsten die Platzierung im Vorjahr.

Vor der Saison 
Kuban Krasnodar und Wolga Nischni Nowgorod ersetzen die beiden Absteiger Alanija Wladikawkas und FK Sibir Nowosibirsk. Als Titelverteidiger geht Zenit Sankt Petersburg in die Saison. Saturn Ramenskoje zog sich freiwillig aus der Premjer-Liga zurück. Als Ersatz für Ramenskoje wurde der Fünfte der 1. Fußball-Division 2010 FK Krasnodar in die Premjer-Liga aufgenommen.

Teilnehmer 

Die Mannschaften der Plätze 1 bis 9, sowie 11 bis 14 der Saison 2010:
 Zenit St. Petersburg
 ZSKA Moskau
 Rubin Kasan
 Spartak Moskau
 Lokomotive Moskau
 Spartak Naltschik
 Dynamo Moskau
 Tom Tomsk
 FK Rostow
 Anschi Machatschkala
 Terek Grosny
 Krylja Sowetow Samara
 Amkar Perm

Die drei Aufsteiger:
 Kuban Krasnodar
 Wolga Nischni Nowgorod
 FK Krasnodar

1. Runde

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

2. Runde

Meisterrunde

Abstiegsrunde

Relegation 
Die beiden Teams auf den Relegationsplätzen spielten am 18. und 22. Mai 2012 gegen den Dritten bzw. Vierten der Perwenstwo FNL um zwei Startplätze für die folgende Premjer-Liga-Saison.

Alle vier Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von Zenit Sankt Petersburg

Weblinks 
 Offizielle Website der Premjer-Liga
 Statistiken auf weltfussball.de
 Tabelle auf premierliga.ru (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2011/12
Premjer-Liga-Saison